STEN – pistolet maszynowy
 sten – okres geologiczny, część proterozoiku
 Sten –  punk rockowy zespół muzyczny
sten – jednostka w skali stenowej